Deux fronts militaires en Europe portent le nom de front de l'Ouest ou de front occidental :
 le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale ;
 le front de l'Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans l'Empire russe, en République soviétique de Russie puis en Union des républiques socialistes soviétiques, en temps de guerre, un front était le nom donné à une grande unité, à peu près équivalente à un groupe d'armées occidental. Ainsi, ont existé successivement :
 le front de l'Ouest, unité de l'Armée impériale russe pendant la Première Guerre mondiale, d' à  ;
 le front de l'Ouest, unité de l'Armée rouge pendant la guerre soviéto-polonaise et la guerre civile russe, a existé du  au  ;
 et le front de l'Ouest, unité de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale qui exista du  (date du début de l'invasion des territoires sous contrôle de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa), à .

 Front de l’Ouest ( en version originale) est un jeu vidéo de type  publié en 1998.

Voir aussi